Сан-Марти-де-Тоус (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 38,84 км². Население — 1164 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны